Европско првенство у одбојци 2015. је 29. по реду Европско првенство у одбојци. Првенство је одржано од 9. до 18. октобра у Бугарској и Италији. 
Титулу је бранила репрезентација Русије.

Квалификације 
 Домаћини
 
 
 Директно се пласирали након Европског првенства у одбојци 2013.
 
 
 
 
 
 Пласирали се кроз квалификације.

Градови домаћини

Групе 
Жријеб је одржан 16. фебруара 2015 године у Софији Бугарска. Остале репрезентације су извучене жребовањем. Бројеви у заградама означавају мјесто на Европској ранг листи од 25. септембра 2014.

Први круг 
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Група А - Софија

Група Б - Торино

Група Ц - Варна

Група Д - Бусто Арсицио

Завршница 
 Сва времена су по срдњеевропком времену.

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. мјесто

Финале

Коначан пласман

Освајачи медаља

Награде 
 Најкориснији играч (МВП): 
 Антонен Рузије
 Најбољи примачи: 
 Тине Урнаут
 Ервин Н’Гапет
 Најбољи дизач: 
 Симоне Ђанели
 Најбољи блокери: 
 Теодор Тодоров
 Виктор Јосифов
 Најбољи смечер: 
 Иван Зајцев
 Најбољи либеро:
 Жења Гребењиков
 Фер-плеј награда: 
 Владимир Николов

Види још 
 Европско првенство у одбојци за жене 2015.

Спољашње везе 
 Званични вебсајт
 Организација

Референце 

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Бугарској
Одбојка у Италији
Одбојка у 2015.
Чланци на ијекавици
Спорт у Торину